Януш Ивашкевич (белор. Януш Івашкевіч; 16 февраля 1879, Гольчицы, Слуцкий уезд — 6 августа 1944, Варшава) — историк, профессор, автор книги «Литва в 1812 г.». Изучал политическую историю Польши, Беларуси и Литвы второй половины XVIII — первой половины XIX века, общественные движения, архивистику. Исследовал материалы шляхетских архивов Беларуси, многие из которых не сохранились до нашего времени.

Биография 
Януш Ивашкевич родился в поместье Гольчицы Слуцкого уезда 16 февраля 1879 года. Учился в гимназиях Слуцка и Смоленска. В 1904 году окончил Варшавский университет. В 1902 году в поместье Малево (теперь Несвижский район) нашел архив Мацея Радзивилла. С 1906 по 1918 годы преподавал в Варшаве в польских частных школах, на педагогических курсах в университете.

В 1913 году Януш Ивашкевич подготовил новое польское издание мемуаров барона Луи Пьера Эдуарда Биньона в двух томах под названием «Польша в году 1811 и 1813».

В 1918 году работал в Министерстве юстиции, а также Министерстве религиозных верований и образования Польши. В 1918—1930 годы — архивист и хранитель в Главном архиве старинных актов, и одновременно в 1922—1925 годах преподавал историю в Виленском университете и школе политических наук в Варшаве. С 1930 года — профессор Виленского университета. В 1939 году после закрытия литовскими властями университета участвовал в тайном университетском обучении.

Януш Ивашкевич, печатавшийся в журналах «Ateneum Wileńskie», «Przegląd Wspólczesny», «Archeion», подарил свою статью «Litwa w przededniu wielkiej wojny 1812 r.», напечатанную в журнале «Biblioteka Warszawska» борисовскому помещику, коллекционеру и библиофилу, почетному члену Витебской ученой архивной комиссии, одниму из учредителей Императорского Русского военно-исторического общества, статскому советнику и камергеру Ивану Хрисанфовичу Колодеевому: «Многоуважаемому Ивану Хрисанфовичу Колодееву от Ив. Л. Ивашкевича».

Опубликовал мемуары И.Лелевеля, Э. Войниловича, Ю. Немцевича, И.Климашевского. Оставил рукописные мемуары за 1889—1927 годы.

6 августа 1944 года был расстрелян фашистами в Варшаве.

Список произведений 
Iwaszkiewicz, J. Litwa w roku 1812 / J. Iwaszkiewicz. — Krakow — Warszawa: Druk W.L. Anczyca i Spolki, 1912. — 442 s.

E. Woyniłłowicz, "Wspomnienia 1847-1928", Wilno 1931

Примечания

Литература 
 Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Слуцкага р-на і г. Слуцка: у 2 кн. / уклад. В. С. Відлога; рэдкал.: Г. К. Кісялёў (гал. рэд.) і інш.; маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн.: БЕЛТА, 2000—2001.

Ссылки 
 Прафесар Ігнат Анацэвіч. Жыццё. Спадчына 
 Коллекция И. Х. Колодеева по истории войны 1812 г. 

Выпускники Варшавского университета
Преподаватели Императорского Виленского университета
Расстрелянные в Польше
Казнённые в 1944 году